Tissi steht für:

 Tissi, eine italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Sassari auf Sardinien

Tissi ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Tissi (1963–2016), deutscher Möbeldesigner und Architekt
 Rosmarie Tissi (* 1937), Schweizer Grafikerin